Baka – termine giapponese che indica una persona stupida, tonta, idiota
 Baka – Michele Hu IV dinastia
 Baka – popolazione pigmea dell'Africa equatoriale
 Baka – nome in codice di un aereo giapponese della seconda guerra mondiale
 Baka – comune della Slovacchia, nel Distretto di Dunajská Streda
 Baka – luogo nei pressi di Gerusalemme